|}

Der Ramal de Macuco war eine Eisenbahnstrecke in Brasilien, die 1873 fertiggestellt wurde. Der Ramal de Macuco verband Macucu mit Cordeiro (bei Nova Friburgo), das an der Linha de Cantagalo lag. Der Gleisanschluss wurde am 24. März 1965 wieder geschlossen. 1967 folgte das gesamte Teilstück der Linha de Cantagalo von Porto das Caixas bis Nova Friburgo.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien (portugiesisch)

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)